Sollier ist der Familienname folgender Personen: 

 Henri Alexandre Sollier (1886–1966), französischer Maler 
 Paul Sollier (1861–1933), französischer Neurologe und Psychologe